Hestra kan referere til flere forskellige lokaliteter i Sverige:

 Hestra (Ydre kommun) − et byområde i Ydre kommun, Östergötlands län, Östergötland
 Hestra (Borås kommun) − en bydel i det nordvestlige Borås i Borås kommun, Västra Götalands län, Västergötland
 Hestra (Gislaveds kommun) − et byområde i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Småland